Diego Camacho y Ávila (1652-1712), een rooms-katholieke geestelijke
 Diego Camacho (acteur) (1958-2021), Colombiaans acteur
 Diego Camacho (voetballer) (1976), Spaans voetballer
 Diego Camacho (tennisser) (1983), Boliviaans tennisser